Nigina Abduraimova (usbek. Нигина Абдураимова; * 7. Juli 1994 in Taschkent) ist eine usbekische Tennisspielerin.

Karriere 
Abduraimova, die laut ITF-Profil Rasenplätze bevorzugt, begann im Alter von neun Jahren mit dem Tennissport.
2009 gewann sie den ersten Doppel- und im Jahr 2013 den ersten Einzeltitel auf der ITF Women’s World Tennis Tour. Insgesamt kommt sie dort bisher auf 12 Einzel- und 16 Doppeltitel. Ihre besten Weltranglistennotierungen erreichte sie im Einzel im September 2014 mit Platz 144 und im Doppel im September 2017 mit Platz 175.

Im Jahr 2010 spielte Abduraimova erstmals für die usbekische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 25 Siege bei 29 Niederlagen aus.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 

 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Usbekistan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Usbekistan)
Usbeke
Geboren 1994
Frau